Pasarminggu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Pasarminggu, administrativ by, Jakarta, 
 Kecamatan Pasarminggu, distrikt, Jakarta, 

Robotskapade Indonesienförgreningar